Brattfors kan syfta på:

 Brattfors, Hedemora kommun – ett tidigare järnbruk i Garpenbergs socken, Hedemora kommun, Dalarna
 Brattfors, Ockelbo kommun – ett tidigare järnbruk i Ockelbo socken, Ockelbo kommun, Gästrikland
 Brattfors, Ramundeboda socken –  ett tidigare järnbruk (hammare) i Ramundeboda socken, Laxå kommun
 Brattfors socken – en socken i Värmland 
 Brattfors landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1951
 Brattfors församling – en tidigare församling i Karlstads stift i Svenska kyrkan i Filipstads kommun i Värmlands län –2010
 Brattfors kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Filipstads församling i Karlstads stift
 Brattfors, Filipstads kommun – en småort och tidigare järnbruk i Brattfors socken, Filipstads kommun, Värmland
 Brattfors distrikt – ett distrikt i Filipstads kommun och Värmlands län 2016–
 Brattfors, Nordmalings kommun – en småort i Nordmalings kommun